

Musica 
 Mumbo Jumbo – gruppo musicale pop finlandese
 Mumbo Jumbo – album video di Robert Plant del 1988
 Mumbo Jumbo – album degli Air Supply del 2010
 Mumbo Jumbo – singolo del gruppo musicale omonimo del 1992

Altro 
 Mumbo Jumbo – espressione comune della lingua inglese che indica un discorso incomprensibile
 Mumbo Jumbo – personaggio della serie di videogiochi Banjo-Kazooie
 Mumbo Jumbo – romanzo di Ishmael Reed del 1972
 MumboJumbo – produttore di videogiochi statunitense